NDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Base, Nordholz, Germania